B-29 kan henvise til:

 Boeing B-29 Superfortress - et amerikansk fire-motors bombefly fra 2. verdenskrig 
 B-29 (Grønland) -  grønlandske landsstyreformands officielle em­bedsbolig